«Sk8er Boi» () — другий сингл дебютного студійного альбому канадської поп-рок/поп-панк співачки Авріл Лавінь — «Let Go». В США пісня вийшла 27 серпня 2002.

Список пісень

Чарти 
Тижневі чарти

Продажі

Історія релізів

Примітки

Посилання 
 
 

Пісні за алфавітом
Пісні 2002
Сингли 2002
Пісні Авріл Лавінь
Пісні, написані Авріл Лавінь
Поп-панк-пісні
Скейт-панк-пісні
Поп-рок-пісні